Список стран по количеству произведённой электроэнергии за год по данным British Petroleum, опубликованным в ежегодном Статистическом обзоре мировой энергетики 2022 (Statistical Review of World Energy 2022). Количество произведённой энергии приведено в тераватт-часах (ТВт∙ч) и в процентах (%) от мирового производства за 2021 год.

По данным Министерства энергетики Российской Федерации выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России, включая производство электроэнергии на электростанциях промышленных предприятий, в 2021 году составила 1131 ТВт∙ч, а потребление 1107 ТВт∙ч.

Список стран

Суммарное производство электроэнергии в мире 
Ниже указано суммарное производство электроэнергии в мире в ТВт∙ч по данным British Petroleum.

Производство электроэнергии по виду топлива

Примечания 

Электроэнергия
Электроэнергетика